Народна воля може да се отнася за:

 Народна воля (1909 - 1910), български вестник на левицата във ВМОРО, излизал в Солун през 1908 и 1909 година
 Народна воля (1938 - 1978), вестник на македонистката емиграция в САЩ, излизал от 1938 до 1979
 Народна воля (македонистки вестник), български македонистки вестник
 Народна воля (организация), руска терористична организация
 Народна воля (партия), венецуелска политическа партия